Нуево Еден има више значења:

 Нуево Еден (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Еден (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Еден (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Еден (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Еден (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Еден, Ла Чирипа (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику